Mur (Novi Pazar), een plaats in Servië
 Mur (rivier), een rivier in het stroomgebied van de Donau
 Mur (Zwitserland), een Zwitserse gemeente

 Mur-de-Barrez, Aveyron
 Mûr-de-Bretagne, Côtes-d'Armor
 Mur-de-Sologne, Loir-et-Cher